Desa Tunjungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tunjungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,83, long 109,94), Jawa Tengah, 
 Desa Tunjungan (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 111,36), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar